Jelašnica est un toponyme qui peut désigner :
Jelašnica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Knjaževac, district de Zaječar ;
Jelašnica, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica ;
Jelašnica, une localité de Serbie située dans la municipalité de Niška Banja et sur le territoire de la Ville de Niš, district de Nišava ;
Jelašnica, une localité de Serbie située dans la municipalité de Surdulica, district de Pčinja ;
Jelašnica, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Zaječar, district de Zaječar.